Walzel ist der Familienname folgender Personen:
 Camillo Walzel (1829–1895), österreichischer Librettist und Theaterdirektor
 Fortunata Franchetti-Walzel (1801–1876), italienisch-deutsche Opernsängerin
 Gerold Walzel (1901–1988), österreichischer Dichter und Komponist
 Leopold Matthias Walzel (1902–1970), österreichischer Komponist und Musikschriftsteller
 Oskar Walzel (1864–1944), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Otto Walzel (1919–1991), deutscher Politiker (SPD, CDU)
 Richard Walzel (1895–1977), österreichischer Montanist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Walzl